Gunung Kaya (Padang Guci Hilir), een plaats in Indonesië
Gunung Kaya (Jarai), een plaats in Indonesië